

Geografia 
Colombe (Isère) – comune francese
La Colombe (Loir-et-Cher) – comune francese
La Colombe (Manica) – comune francese

Onomastica
Colombe - forma francese del nome proprio femminile Colomba

Persone 
 Jean Colombe (1430-1505) – pittore e miniaturista francese
 Michel Colombe (1430-1513) – scultore francese

Televisione 
Colombe – film tv del 1958 diretto da Ulrich Erfurth
Colombe – film tv del 1965 diretto da Hans-Dieter Schwarze
Colombe – film tv del 1967 con la sceneggiatura di Jean Anouilh
Colombe – film tv del 1981 con la sceneggiatura di Jean Anouilh
Colombe – film tv del 1983 diretto da Bernt Callenbo
Colombe – film tv del 1996 diretto da Kjetil Bang-Hansen
Colombe – film tv del 2010 diretto da Kjetil Bang-Hansen

Altro 
 Colombe – commedia di Jean Anouilh